

Geografia

Laxton (East Riding of Yorkshire)
Laxton (Northamptonshire)
Laxton (Nottinghamshire)